Euphoria puede referirse a:

Informática 
 EUPHORIA, lenguaje de programación.
 Euphoria, software (motor de animación).

Televisión 
 Euphoria, serie de televisión estadounidense de drama adolescente creada por Sam Levinson, basada en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem, Daphna Levin y Tmira Yardeni.

Música

Bandas 
 Euphoria (2003-), banda de metal de España.
 Euphoria (1989-), banda de rock de India.
 Euphoria (1990s), banda de pop/dance de Australia.
 Euphoria (1990s-), banda de dance de Canadá.
 Euphoria (1968-1969), banda de rock de EE. UU.

Álbumes 
 Euphoria (1969), álbum de Euphoria (EE. UU.). 
 Euphoria (1997), álbum de Leftover Salmon.
 Euphoria (1997), álbum de Vinnie Vincent.
 Euphoria (1999), séptimo álbum de estudio de Def Leppard.
 Euphoria (2008), álbum de Echo Screen.
 Euphoria (2010), noveno álbum de estudio de Enrique Iglesias:
 Euphoria Tour, gira musical.
 Euphoria (2012), álbum de Ruslana.

Canciones 
 Euphoria (2012), canción de Loreen, ganadora de Eurovisión 2012.
Euphoria  (2018),Producida por BTS y cantada por Jungkook.
Euphoria (2016),Producida por The Fat Rat y cantada por Laura Brehm.

Naturaleza 
 Euphoria, sinónimo para el género botánico Dimocarpus (lichis).
 Euphoria, género de Scarabaeidae (escarabajos).

Anime 
 Euphoria, Anime Hentai.